André Isoré (1891-1968), homme politique français, député de 1936 à 1940, hostile à Pétain.
 Jacques Isoré (1758-1839), révolutionnaire et un homme politique français, député de 1792 à 1795.
 Louis Isoré (1842-1895), caricaturiste français.
 Rémy Isoré (1852-1900), prêtre missionnaire en Chine, martyr et saint catholique.

Personnage de fiction 
 Le géant Isoré, issu d'une légende médiévale rattachée à la rue de la Tombe-Issoire à Paris.